Mahabharat – pasmo górskie w Małych Himalajach, w Nepalu
 Mahabharat – gaun wikas samiti w Nepalu, w dystrykcie Dhankuta